

Wydarzenia 

 Rzym wystawił nową flotę przeciw Kartaginie, opłaconą z prywatnych składek obywateli